Jan Przybyłowski (1917–1951) – polski żołnierz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego
 Jan Przybyłowski (ur. 1958) – polski duchowny katolicki, teolog, profesor nauk teologicznych.